Franska Division 1 1999/2000 var den 62:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll.

Tabell

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats
 Soccerway.com

1999/2000
Fotbollssäsongen 1999/2000
1999 i Frankrike
2000 i Frankrike